Marco Grassi (Chiasso, 8 de agosto de 1968) é um ex-futebolista profissional suíço que atuou como atacante.

Carreira 
Disputou a Copa de 1994, a única de sua carreira. Participou também da Eurocopa de 1996. 

Em clubes, alcançou destaque com Zürich e Rennes. Aposentou-se relativamente jovem em 2000 (tinha 32 anos), quando defendia o Nice (à época, na segunda divisão francesa).

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suíça
Futebolistas do FC Chiasso
Futebolistas do FC Zürich
Futebolistas do Servette FC
Futebolistas do Stade Rennais Football Club
Futebolistas da Association Sportive de Monaco Football Club
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas da Association Sportive de Cannes Football
Futebolistas do Olympique Lyonnais
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Eurocopa de 1996